

Toponyme 
 Rousson, ancienne commune française du Cher, auj. intégrée à Saint-Loup-des-Chaumes
 Rousson, commune française du Gard
 Rousson, commune française de l'Yonne

Hydronyme 
 Le Rousson, cours d'eau français coulant dans le département du Loiret.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France